Alessandro Bonino (scrittore)
 Alessandro Bonino (teologo)